Реторсия:

 Реторсия — правомерные принудительные действия государства в ответ на недружественный акт другого государства.
 Реторсия — способ доказательства, при котором явно высказанное опровергается неявными условиями акта высказывания.